Кружево Конье — это кружево, сделанное вручную с использованием коклюшек в Конье (Италья), в долине Аоста .  Термин dentelle, который в целом обозначает кружево на французском языке, происходит от слова dent (=зуб), также женского рода, относящегося к форме кружевных краев. Мужчины и женщины, которые их ткут, называются Дентелье и Дентельер соответственно.

История 
Традиция началась в 1665 году, когда несколько бенедиктинских монахинь, бежавших из монастыря Клюни, нашли убежище в долине Аоста. Монахини, проживающие в некоторых населенных пунктах региона, обучали местных женщин искусству кружевоплетения на коклюшках   .

Технология 

Кружево Конье выполнено вручную на основе, называемой кавалот, из резного дерева, украшенного розеткой, с монограммой Христа, годом изготовления и именем первого владельца.

Подушка представляет собой  широкий цилиндр, набитый соломой. или шерстью.

Веретена деревянные, с круглой ручкой.Кружево Конье  характеризуется тем, что оно выполняется без какого-либо основного рисунка, полностью мнемоническим способом, создавая полосы шириной всего несколько сантиметров, максимум до 7-8 см.

Используемая пряжа, ранее конопляная, теперь в основном представляет собой сырое или отбеленное льняное полотно.

Современность 
Традиция кружева конье увековечена благодаря работе кооператива «Les Dentellières de Cogne».

Mèison di pitz ( Кружевной дом ) является постоянным музеем.

Примечания

См. также 

 Коклюшечное кружево
 Конь (Валле-д’Аоста)

Ссылки 
 Кружево Конье - Кооператив" Кружевницы » - Официальный сайт Департамента Туризма - Автономный регион Валле д'Аоста
 Кооператив кружевниц Cogne
 House of Pitz - Кружево Конье
 Кружево Конье (ialpes.com)

Литература 
 Attilio Boccazzi Varotto, Dentelles de Cogne, éd. Priuli & Verlucca, 1996

Кружево